Ådö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådö, Björneborg, Satakunta, 
 Ådö (Vårdö, Åland), 
 Ådö (Kumlinge, Åland), 
 Ådö (väst om Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Ådö (sydöst om Torsö, Raseborg), Nyland,

Sverige 

 Ådö-Lagnö naturreservat, Upplands-Bro kommun, 
 Ådö, Uppland, herrgård
 Ådö, Södermanland, ö, Flens kommun,

Se även
Ådön

Robotskapade Finlandförgreningar